Sternstraße bezeichnet:

 Sternstraße (Bethlehem)
 Sternstraße (Bonn)
 Sternstraße (Trier)
 Sternstraße (Hamburg)
 Sternstraße (München)
Siehe auch:
 Sternenweg
 Der Weg zu den Sternen